John Leech est un nom pouvant désigner:

John Leech (1817-1864), caricaturiste britannique
John Henry Leech (1862-1900), entomologiste anglais
John Leech (1926-1992), mathématicien britannique
 (1934-2009), homme d'affaires et restaurateur américain
 (né en 1971), homme politique libéral-démocrate britannique
, juriste et chancelier d'université anglais
, disque jockey britannique

Voir aussi

Leech, John